

Toponyme 

 Caraș (, ), une rivière de Roumanie et de Serbie coulant à travers le Banat ;
 Krassó-Szörény ;
 Județ de Caraș-Severin (), un județ de Roumanie ;
 le Nevado Caraz (Caras), une montagne composée de trois pics dans la cordillère Blanche.

Pseudonyme 

 Alberto Rodríguez, « Dos Caras, Jr. », un catcheur et un combattant libre mexicain
 Caras Galadhon, un lieu fictif appartenant au légendaire de l'écrivain britannique J. R. R. Tolkien

Titres 

 Duas Caras (Deux visages), une telenovela brésilienne
 Caras & Bocas, une telenovela brésilienne par Rede Globo
 Os Caras de Pau, un programme de comédie pour la jeunesse de la télévision brésilienne Rede Globo
 Las Dos Caras de Ana, une telenovela mexicaine produite et diffusé par Télévisa en 2006

Autres
 CARAS pour